«Белнап» — тип ракетных крейсеров флота США. До 1975 г. классифицировались как ракетные лидеры (Destroyer leader guided), в советской прессе именовались фрегатами. Всего построено 9 единиц: «Белнап» (DLG-26 Belknap), «Джозеф Дениэлс» (DLG-27 Josefus Daniels), «Уэйнрайт» (DLG-28 Wainwright), «Джуэтт» (DLG-29 Jouett), «Хорн» (DLG-30 Horne), «Стеррет» (DLG-31 Sterret), «Уильям Х. Стэндли» (DLG-32 William X. Standley), «Фокс» (DLG-33 Fox), «Биддл» (DLG-34 Biddle). Основным предназначением являлось ПВО авианосных соединений. Имели атомную версию — «Тракстан», построенный в единственном экземпляре.

Все корабли этого типа были отправлены на слом в 1993—1995 годах.

Состав серии 
Данные по военно-морскому регистру США.

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Conway all the world’s fighting ship. 1946—1995. — Annapolis, Maryland, 1996.
 Система управления бортовым вооружением и боевые средства крейсеров  (1966)

Ракетные крейсера типа «Белкнап»